Hürter ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hürter (* 1963), deutscher Historiker
 Karl-Joachim Hürter (* 1960), deutscher Hockeyspieler
 Marcel Hürter (* 1980), deutscher Politiker
 René Hürter (* 1982), deutscher TV-Hellseher
 Tobias Hürter (* 1972), deutscher Journalist und Autor